Behari ist der Nachname von:

 Amitesh Behari, fidschianischer Futsalschiedsrichter
 Ardian Behari (* 1973), albanischer Fußballspieler
 Ravitesh Behari (* 1981), fidschianischer Fußballschiedsrichter

Behari ist zudem der Zwischenname von:

 Rash Behari Bose, indischer Politiker
 Lal Behari Dey, indischer Schriftsteller
 Krishen Behari Lall, indischer Diplomat
 Binode Behari Mukherjee (1904–1980), indischer Künstler
 Atal Behari Vajpayee (1924–2018), indischer Politiker

Behari bezeichnet zudem:

 (30159) Behari, ein Asteroid